

Прізвище 
 Філіп Сеймур Гоффман (англ. Philip Seymour Hoffman; * 23 липня 1967 — 2 лютого 2014) — американський актор і режисер.
 Стефані Сеймур (;  23 липня 1968 року, Сан-Дієго, Каліфорнія, США) — американська супермодель та акторка.
 Джейн Сеймур (;  1508 — †24 жовтня 1537) — третя (після Анни Болейн) дружина короля Англії Генріха VIII, мати Едварда VI.
 Артур Джеймс Сеймур (; 12 січня 1914 — 25 грудня 1989) — гаянський поет, есеїст, мемуарист.

Ім'я 
 Сеймур Пейперт(Seymour Papert; * 1 березня 1928, Преторія, Південна Африка) — видатний математик, програміст, психолог і педагог.
 Сеймур Скіннер () — один з вигаданих персонажів мультсеріалу Сімпсони, директор Спрінгфілдської початкової школи.

Сеймур — місто, штат Коннектикут
 Сеймур — місто, штат Індіана
 Сеймур — місто, штат Айова
 Сеймур — місто, штат Міссурі
 Сеймур — місто, штат Техас
 Сеймур — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Сеймур — місто в окрузі Лафаєтт, штат Вісконсин
 Сеймур — місто, штат Вісконсин
 Сеймур — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Сеймур — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Сеймур — переписна місцевість, штат Теннессі
 Сеймур — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Сеймури